Alex Dyer (1965) – calciatore inglese
 Alex Dyer (1990) – calciatore montserratiano